Cheshire é o nome de diversos condados.

Um nos Estados Unidos:
 Condado de Cheshire (Nova Hampshire)

Outro em Inglaterra:
 Cheshire

Desambiguações de topônimos